Ein Coulometer ist ein Gerät zur Bestimmung von elektrischen Ladungen. Der Name stammt von der Einheit der Ladung ab, dem Coulomb.
Dabei gibt es zwei Zielsetzungen:
 Coulometer können Geräte sein, die anhand einer elektrischen Ladungsmenge die Stoffmenge einer Substanz bestimmen. Sie führen also eine quantitative Analyse aus. Diese Methode heißt Coulometrie; Coulometer sind also Vorrichtungen, mit deren Hilfe eine Coulometrie ausgeführt wird, oder Geräte, die diese mehr oder weniger automatisch ausführen. Weiteres siehe unter Coulometrie.
 Coulometer können zur Bestimmung von elektrischen Größen im Gleichstromkreis dienen, nämlich der Gesamtladung oder einer konstanten Stromstärke. Im 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden diese Geräte, die von Michael Faraday erfunden worden waren, in Wissenschaft und Technik häufig verwendet. Coulometer wurden im 19. Jahrhundert Voltameter genannt, Näheres wie die Erläuterung der verschiedenen Typen siehe dort.

Historisches Messgerät